Фонтноа може да се односи на:

 Фонтноа (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Фонтноа (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Фонтноа“